Sint-Pauluscollege (Gent)
 Sint-Pauluscollege (Houthalen)
 Sint-Pauluscollege (Sterksel)
 Sint-Pauluscollege (Moorsele)
 Sint-Pauluscollege (Wevelgem)
 Sint-Pauluscollege (Doornik)
 Sint-Pauluscollege (Macau)